Линглонг Суперлига Србије у сезони 2021/22. је шеснаесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије и представља први степен фудбалских такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

Систем такмичења 
Систем такмичења је промењен у односу на претходну сезону. Након 30 одиграних кола по двоструком бод систему лига од 16 клубова се на основу тада утврђеног пласмана дели на две групе од по осам - горњу (Плеј-оф, позиције од прве до осме) и доњу (Плеј-аут, позиције од девете до шеснаесте).Такмичење се унутар група одвија по једноструком бод систему у укупно 7 кола. По завршетку такмичења у Плеј-офу и Плеј-ауту утврђује се коначни пласман Суперлиге за ту сезону.
 Плеј-оф:
Најбоље пласирани тим осваја титулу и стиче право учешћа у квалификацијама за Лигу шампиона. Тимови који су такмичење завршили на другој и трећој позицији добијају место у квалификацијама за Лигу конференција. У случају да је неки од три првопласирана клуба уједно и освајач Купа Србије у истој сезони, четвртопласирани тим лиге такође иде у квалификације за Лигу конференције.
 Плеј-аут:
Два најлошије пласирана тима (позиције 15. и 16. у коначном пласману) испадају из Суперлиге, а од наредне сезоне ће се уместо њих у елитном рангу такмичити два клуба која су заузела најбоље позиције у Првој лиги Србије. Играће се бараж у којем ће четрнаестопласирана екипа из Суперлиге Србије играти са трећепласираном екипом из Прве лиге Србије и тринаестопласирана екипа из Суперлиге Србије са четвртопласираном екипом из Прве лиге Србије. Победници ових сусрета избориће пласман у Суперлигу за следећу сезону.

Промене у саставу лиге

Састав Суперлиге Србије у сезони 2021/22.

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 

Легенда:

Доигравање за титулу (Плеј-оф)

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 

Легенда:

Доигравање за опстанак (Плеј-аут)

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 

Легенда:

Бараж за опстанак у Суперлиги Србије

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Играчи кола

Резултати клубова Суперлиге Србије у европским такмичењима 2021/22.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт — -{superliga.rs}-
 Суперлига Србије на сајту -{srbijasport.net}-

Сезоне Суперлиге Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2021/22.